

Localidades
San Antonio — segunda maior cidade do estado do Texas
San Antonio (Belize)
San Antonio (Chile)
San Antonio (Copán), em Honduras
San Antonio (El Salvador)
San Antonio (Flórida), nos Estados Unidos
San Antonio (Grau), no Peru
San Antonio (Intibucá), em Honduras
San Antonio (departamento de Jujuy), na Argentina
San Antonio (Jujuy), cidade na Argentina
San Antonio (departamento de Rio Negro), na Argentina
San Antonio (Misiones), na Argentina
San Antonio (Nova Ecija), nas Filipinas
San Antonio (Paraguai)
San Antonio (San Luis Potosí), no México
San Antonio (Santa Fé), na Argentina
San Antonio (Zambales), nas Filipinas
San Antonio (distrito de Cañete), no Peru
San Antonio (distrito de Puno), no Peru
San Antonio (distrito de San Martín), no Peru
San Antonio (província), no Chile
San Antonio Palopó
San Antonio Suchitepequez
San Antonio Sacatepéquez
San Antonio Huista
San Antonio Ilotenango
San Antonio La Paz
San Antonio Aguas Calientes
San Antonio Los Ranchos
San Antonio Pajonal
San Antonio del Monte
San Antonio de la Cruz
San Antonio de Cachi (distrito)
San Antonio de Antaparco (distrito)
San Antonio de Cusicancha (distrito)
San Antonio de Chuca (distrito)
San Antonio de Chaclla (distrito)
San Antonio Masahuat
Cerro San Antonio

Desambiguações de topônimos